Кальсада-дель-Кото ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 55,86 км². Население — 260 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона